Ел Понј има више значења:

 Ел Понј, Агрикола (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Понј (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику